Желе́зница () — деревня в Барановичском районе Брестской области Белоруссии, в составе Городищенского сельсовета. Население по переписи 2019 года — 5 человек.

Название происходит от термина железница — мастерская по обработке железа, жести.

География 
Деревня находится в 16,5 км (26 км по автодорогам) к северо-западу от центра города Барановичи, в 10,5 км (11,5 км по автодорогам) к юго-западу от центра сельсовета, городского посёлка Городище. Местность принадлежит к бассейну Немана, через деревню протекает река Мышанка (приток Щары). Через деревню проходит автодорога Городище — Барановичи, от неё в Железнице ответвляется дорога на Мицкевичи. Ближайшая железнодорожная станция Мордычи (линия Барановичи — Лида) находится в 6 км от деревни. Есть два крупных кладбища (Старое и Новое, на втором из них находится Покровская часовня), и одно небольшое.

Через деревню протекает река Мышанка.

На северо-западе от деревни расположен пруд, площадью 0,071 квадратных километров.

История 
Имение известно с середины XV века, когда оно принадлежало Сапегам. В первой половине XVI века перешло к роду Кезгайло, вскоре угасшему. В дальнейшем принадлежало Ходкевичам, Завишам. В 1763 году имение купил Иосиф Кащиц, мстиславский кравчий.

После второго раздела Речи Посполитой (1793) поселение вошло в состав Российской империи.

За участие в восстании 1830 года имение было конфисковано у Кащицей и отошло к роду Вольских. В 1839 году была выстроена православная Свято-Покровская церковь (погибла во время Великой Отечественной войны). Во второй половине XIX века Вольские перестроили и расширили усадьбу, в частности возвели родовую часовню-усыпальницу на католическом кладбище.

В 1879 году церковный приход насчитывал около 2600 прихожан, церкви принадлежало около 100 десятин земли, в том числе 65 десятин пашни, 10 десятин сенокоса и 10 десятин леса. Действовали часовня, винокуренный завод.

По переписи 1897 года в селе Городищенской волости Новогрудского уезда Минской губернии — 2 двора, церковь и церковно-приходская школа. В 1909 году в имении 1 двор и 3 жителя, в селе — 3 двора и 21 житель.

Согласно Рижскому мирному договору (1921) село вошло в состав межвоенной Польши, где принадлежало гмине Городище Барановичского повета Новогрудского воеводства.

С 1939 года — в составе БССР, с конца июня 1941 года до июля 1944 года оккупирована немецко-фашистскими войсками. Разрушено шесть домов.
В 1940–62 годах — в Городищенском районе Барановичской, с 1954 года Брестской области. Затем передана Барановичскому району.

До недавнего времени работал магазин.

В 2013 году передана из упразднённого Гирмантовского сельсовета в Городищенский.

Население 
На 1 января 2021 года насчитывалось 6 жителей (из них 2 в трудоспособном возрасте, 4 — старше трудоспособного возраста) в 6 домохозяйствах.

Достопримечательности 

 Часовня-усыпальница Вольских. Единственное сохранившееся здание от бывшей дворянской усадьбы. Часовня пребывает в заброшенном и частично разрушенном состоянии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Железница на сайте globus.tut.by 
 Железница на сайте radzima.org

Населённые пункты Барановичского района